Zemplén  heißen folgende geographische Objekte:
 Sempliner Gebirge, in der Slowakei und in Ungarn
 Zemplén, ungarischer Name der Stadt Zemplín (Ort) in der Slowakei
 Zemplín (Landschaft), eine Landschaft in der Slowakei und Ungarn
 Komitat Semplin, eine historische Verwaltungseinheit des Königreichs Ungarn (deutsch älter auch Komitat Semmlin)

Zemplén ist der Familienname folgender Personen:

 Géza Zemplén (1883–1956), Begründer der wissenschaftlichen Organischen Chemie Ungarns
 Győző Zemplén (1879–1916), ungarischer Physiker

Siehe auch:
 Zemplín